Lutsch bezeichnet:

 Lutsch, ein weißrussischer Hersteller von Armbanduhren
 Lutsch (Satellit), eine Serie von russischen Kommunikationssatelliten
 Lutsch (Zeitschrift), russische revolutionäre Zeitschrift im 19. Jahrhundert
 Lutsch (Witowka), Dorf in der Ukraine, Oblast Mykolajiw, Rajon Witowka
 Lutsch (Krolewez), Dorf in der Ukraine, Oblast Sumy, Rajon Krolewez

Lutsch ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Lutsch (1854–1922), deutscher Kunsthistoriker und Denkmalpfleger
 Johannes Lutsch (1607–1661), siebenbürgischer Politiker, Graf der sächsischen Ständenation in Siebenbürgen
 Wilhelm Lutsch (1879–1942), deutscher Jurist und Abgeordneter